Parki w Polsce:
 Park Jana Pawła II w Lublinie
 Park Jana Pawła II w Poznaniu

Park na Ukrainie:
 Park Jana Pawła II we Lwowie

Zobacz też 
 Park im. Jana Pawła II